KMS, sigle composé des trois lettres K, M et S, peut faire référence à :
 KMS, un label de musique;
 KMS (Keenie_Meenie_Services), une société militaire privée britannique, remplacée par la Saladin. 
 Selon le journaliste  (Unholy War, 2002), KMS a entraîné les moudjahidines afghans, à la demande du Royaume-Uni, pour combattre contre les Russes dans les années 80;
 en informatique :
 Key management service : Clé de licence en volume, utilisé notamment pour Windows,
 Kernel-based mode-setting, un procédé permettant la gestion des modes d'affichage graphique par le noyau Linux.
 Knowledge management system, méthodes et techniques permettant de percevoir, d'identifier, d'analyser, d'organiser, de mémoriser, et de partager des connaissances
 Etat KMS : un objet mathématique de la théorie quantique des champs

Notes